William John Kennedy est un nom pouvant désigner:

 (1919-2005), militant australien du droit des aborigènes
 (né en 1930), photographe américain

Voir aussi

Kennedy, William John